Willem de Keyser (bouwmeester) (1603 - na 1674), Nederlandse bouwmeester
 Willem de Keyser (kunstschilder) (ca. 1647–1692), Vlaamse kunstschilder